Plaats in Indonesië
 Kedungdowo (Andong), een plaats in het bestuurlijke gebied Boyolali in de provincie Midden-Java
 Kedungdowo (Poncowarno), een plaats in het bestuurlijke gebied Kebumen in de provincie Midden-Java
 Kedungdowo (Arjasa), een plaats in het bestuurlijke gebied Situbondo in de provincie Oost-Java
 Kedungdowo (Balen), een plaats in het bestuurlijke gebied Bojonegoro in de provincie Oost-Java
 Kedungdowo (Ploso), een plaats in het bestuurlijke gebied Jombang in de provincie Oost-Java

Zie ook 
 Kedung Dowo, een plaats in het bestuurlijke gebied Kudus in de provincie Midden-Java